Thirlwall ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony P. Thirlwall (* 1941), britischer keynesianischer Wirtschaftswissenschaftler
 Connop Thirlwall (1797–1875), britischer Geistlicher und Historiker